Турнір Phillip Island Trophy — нове змагання, що з'явилося в календарі WTA туру в 2021 році. 

Титул здобули Анкіта Райна та Камілла Рахімова, здолавши в фіналі пару Ганна Блінкова / Анастасія Потапова з рахуном 2–6, 6–4, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
Основна сітка 

Phillip Island Trophy - Doubles
Phillip Island Trophy